

Geografia 
 Salzano – comune italiano del Veneto

Persone 
 Aniello Salzano (1991) – calciatore italiano
 Carlo De Ferrariis Salzano (1905-1985) – diplomatico italiano
 Edoardo Salzano (1930-2019) – ingegnere e urbanista italiano
 Giovanni Salzano de Luna (1790-1865) – generale italiano
 Giulia Salzano (1846-1929) – religiosa italiana
 Tommaso Michele Salzano (1810-1890) – religioso italiano